Perrenot ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoine Perrenot de Granvelle (1517–1586), Kardinal und Minister in den Spanischen Niederlanden
 Nicolas Perrenot de Granvelle (1484–1550), französischer Jurist und Staatsmann
 Thomas Perrenot de Granvelle (1521–1571), spanischer Botschafter in London, Paris und Wien

Siehe auch:
 Le Perrenot, Ortschaft in der Gemeinde Grandvelle-et-le-Perrenot im französischen Département Haute-Saône